Králova Lhota est un toponyme qui peut désigner :

Králova Lhota, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Králova Lhota, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie